Risāla () für „Botschaft“; „Sendschreiben“; „Traktat“ u. a., auch in den Formen Risala, Risalah, Risalat, Resalah usw., steht für:
 Risāla (al-Quschairī), ein Handbuch der Sufik, siehe al-Quschairī#Werke
 Risāla (asch-Schāfiʿī), ein Buch von asch-Schāfiʿī, siehe asch-Schāfiʿī#Werke
 Risāla fī r-radd ʿalā r-Rāfiḍa (Widerlegung der Zwölfer-Schiiten), siehe Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhāb#Werke
 Risāla (Ibn Abī Zaid al-Qairawānī), siehe Ibn Abī Zaid al-Qairawānī#Die Risāla
 Risālat al-ġufrān („Sendschreiben über die Vergebung“), siehe Abū l-ʿAlāʾ al-Maʿarrī#Werke
 Risale-i Nur („Botschaft des Lichts“) von Said Nursî
 Risāla, Satellitenfernsehkanal ar-Risāla (الرسالة / ar-risāla / ‚Die Botschaft‘, al-Resalah Satellite TV)
 Risāla, Mohammed – Der Gesandte Gottes, Film
 Risalah, Monatsmagazin der Islamischen Jugendbewegung von Malaysia (ABIM), siehe Angkatan Belia Islam Malaysia
  Al-Resalah Publishers, Verlag in Beirut

Siehe auch:
 Rasūl ()
 Botschaft aus Amman ( / engl. Amman Message)

ar: الرسالة (توضيح)